Koste Seselwa () — державний гімн Сейшельських островів. Офіційно затверджений 18 червня 1996 року. Офіційну версію написано креольською мовою.

Текст гімну 
 Sesel ou menm nou sel patri.
 Kot nou viv dan larmoni.
 Lazwa, lanmour ek lape.
 Nou remersye Bondye.

 Preserv labote nou pei.
 Larises nou losean.
 En leritaz byen presye.
 Pour boner nou zanfan.

 Reste touzour dan linite.
 Fer monte nou paviyon.
 Ansanm pou tou leternite.
 Koste Seselwa.

Див. також 
 Герб Сейшельських Островів
 Прапор Сейшельських Островів

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info

Національні символи Сейшельських Островів
Сейшельські Острови
Сейшельські Острови
Музика Сейшельських Островів